Fred Stolle e Ann Haydon-Jones hanno battuto in finale Tony Roche e Judy Tegart 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Ken Fletcher /  Margaret Court (semifinali)
  John Newcombe /  Billie Jean King (quarti di finale)

  Tony Roche /  Judy Tegart (finale)
  Fred Stolle /  Ann Haydon-Jones (Campioni)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1969